Alvi Justinussen (1968) – ex calciatore faroese
Finnur Justinussen (1989) – calciatore faroese
Pól Jóhannus Justinussen (1989) – calciatore faroese
Rúni Justinussen (1970) –  calciatore faroese